Тіміря́зєво () — село, центр Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр Тімірязєвського сільського округу.

Населення — 4601 особа (2009; 5592 у 1999, 6597 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 53 %
 казахи — 26 %.

Село утворене у 1980-их роках шляхом об'єднання населених пунктів:
 село Тімірязєво (Цілинний)
 село Сулінський
 селище Сули

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Тімірязєвського району (Казахстан)
Села Північноказахстанської області
Районні центри Північноказахстанської області